Nationalpark

In Neuseeland gibt es 14 Nationalparks, die zusammengenommen rund 10 Prozent der Gesamtfläche des Landes einnehmen.
Für den Unterhalt der Parks ist das Department of Conservation (DoC) zuständig.

Liste 

 Anmerkung: Die Flächenangaben der Nationalparks haben den Stand Mai 2019 und sind teilweise der World Database on Protected Areas entnommen.

Siehe auch 
  in Neuseeland
  in Neuseeland
  in Neuseeland

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Neuseeland
Liste (Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Neuseeland)